Soulages-Bonneval é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aveyron. Estende-se por uma área de 15,16 km².

Demografia

Comunas de Aveyron